Turchia
Distretto di Ortaköy – distretto della provincia di Aksaray
Distretto di Ortaköy – distretto della provincia di Çorum